Kallio bezeichnet:

 einen Stadtteil der finnischen Hauptstadt Helsinki, siehe Kallio

Kallio ist der Familienname folgender Personen:

 Elin Kallio (1859–1927), finnische Gymnastiklehrerin und Begründerin der finnischen Frauengymnastikbewegung
 Heikki Kallio (* 1980), finnischer Schachgroßmeister
 Jouko Kallio, finnischer Automobil- und Truckrennfahrer
 Kaisa Kallio, finnische First Lady (1937–1940), Ehefrau von Kyösti Kallio
 Kalle Emil Kallio (1899–1986), finnischer Orthopäde
 Karoliina Kallio (* 1979), finnische Sängerin
 Kyösti Kallio (1873–1940), finnischer Staatspräsident
 Mika Kallio (* 1982), finnischer Motorradrennfahrer
 Mika Kallio (Musiker) (* 1974), finnischer Jazzmusiker
 Tomi Kallio (* 1977), finnischer Eishockeyspieler
 Toni Kallio (* 1978), finnischer Fußballspieler
 Vesa Kallio (* 1980), finnischer Motorradrennfahrer